Криводол може да се отнася за някое от следните населени места.

Босна и Херцеговина 
 Криводол – село във Федерация Босна и Херцеговина, община Град Мостар

България 
 Криводол - град в Област Враца
 Община Криводол – в Област Враца
 Ослен Криводол - село в Област Враца, община Мездра

Гърция 
 Криводол (гр.: Калитеа), тур.: Егри Дере) - село в област Източна Македония и Тракия, дем Просечен

Сърбия 
 Горни Криводол - село в Пиротски окръг, Община Цариброд
 Долни Криводол – село в Пиротски окръг, община Цариброд

Хърватия 
 Криводол – село в Сплитско-далматинска жупания, община Подбаблие
 Криводол – село в Сплитско-далматинска жупания, община Град Трил